Monferrato kan syfta på:

 Monferrato – ett självständigt begränsat markgrevskap 961–1574 upphöjt till hertigdöme 1574–1708

Geografi

Italien 

 Nizza Monferrato, kommun, Piemonte, Provincia di Asti, 
 Monferrato (högland i Italien), Piemonte, 

Robotskapade Italienförgreningar